«Веселящий газ» (, другие названия — Busy Little Dentist / Down and Out / Laffing Gas / The Dentist / Tuning His Ivories) — короткометражный фильм Чарли Чаплина, выпущенный 9 июля 1914 года.

Сюжет 
Чарли — помощник дантиста, постоянно конфликтующий со своим маленьким коллегой и пациентами. Однажды дантист, вырвав зуб очередному пациенту, обнаруживает, что тот упал в обморок. Перепугавшись, он посылает Чарли в аптеку за лекарством, однако тот не может обойтись без приключений: он выбивает зуб прохожему и срывает платье с женщины, которая оказалась женой дантиста. Она вызывает мужа домой, чтобы рассказать о случившемся, а пациент к тому времени уже оживает и уходит. Тем временем Чарли возвращается на работу и начинает заигрывать с пациенткой. Вскоре здесь появляется человек, которому Чарли выбил зуб. Начинается драка.

В ролях 
 Чарли Чаплин — помощник дантиста
 Фриц Шаде — дантист
 Алиса Хауэл — его жена
 Джозеф Сазерленд — маленький ассистент
 Мак Суэйн — пациент
 Слим Саммервилл — пациент
 Джозеф Свикард — пациент

Ссылки 
 
  
 «Веселящий газ» в интернет-архиве

Кинокомедии 1914 года
Кинокомедии США
Фильмы Чарльза Чаплина
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы США 1914 года
Фильмы о врачах
Фильмы о полицейских